Vennik steht für:

 Vennik (Schagen), Bauerschaft in der Gemeinde Schagen, Provinz Nordholland, Niederlande

Vennik ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Vennik (1940–2022), niederländischer Jazzmusiker